Тайра — многозначный термин.

 Тайра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, распространённых в Центральной и Южной Америке.
 Тайра — один из могущественных японских родов, игравший выдающуюся роль в истории Японии.
 Паевская, Юлия Георгиевна (позывной «Тайра») — украинский волонтёр и военный парамедик.
 Тайра — российское предприятие, основанное в 1955 году в Новосибирске.
 Тайра — датское месторождение газа в Северном море.
 Тайра, Кодзи (род. 1983) — японский регбист, центр команды «Сантори Санголиат», в прошлом игрок сборной Японии.